Angeklagt ist der Titel folgender Filme:
 Angeklagt (1962), polnischer Spielfilm von Jerzy Passendorfer
 Angeklagt (1988), US-amerikanischer Spielfilm von Jonathan Kaplan
 Angeklagt – Der Vater, US-amerikanischer Fernsehfilm von Donald Wrye aus dem Jahr 1994
 Angeklagt: Ein Vater unter Verdacht, US-amerikanischer Fernsehfilm von Brian Dennehy aus dem Jahr 1997
 Angeklagt: Henry Kissinger, Dokumentarfilm von Eugene Jarecki aus dem Jahr 2002
 Angeklagt: Nelson Mandela, Fernsehdokumentation von Pascale Lamche aus dem Jahr 2004
 Angeklagt: Der Kampf einer Tochter, US-amerikanischer Fernsehfilm von David Winkler aus dem Jahr 2006
 Bella Block: Angeklagt, 34. Episode der Filmreihe Bella Block
 Angeklagt – Gewalt in der Ehe, französisch-belgischer Fernsehfilm von Claude-Michel Rome aus dem Jahr 2015

Angeklagt ist der Titel folgender Bücher:
 Angeklagt (Roman), Roman der Schweizer Autorin Mariella Mehr aus dem Jahr 2002